Főjelentés és származékai
 angyal bibliai alakok
 arkangyal főangyal a Bibliában
 angyal a heraldikában

Személynevek
 Angyal keresztnév
 Angyalka keresztnév

Irodalmi művek, filmek
 Angyal (Angyal), 1937-es amerikai film, rendezte Ernst Lubitsch, főszereplő Marlene Dietrich
 Az Angyal, más néven Simon Templar, Leslie Charteris kitalált figurája
 Az Angyal kalandjai (The Saint) tévésorozat Roger Moore-ral, 1962-1969
 Az Angyal (The Saint), 1997-es mozifilm Val Kilmerrel 
 Az Angyal (The Saint), 2017-es mozifilm Adam Raynerrel

Zene
 Angyal, a Unique együttes dala
 Angyal, a Kozmix együttes dala
 Angyal (Warren Worthington), a Marvel Comics képregényalakja